Thalia är ett släkte av ryggsträngsdjur som beskrevs av Johann Friedrich Blumenbach 1789. Thalia ingår i familjen bandsalper. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Bandsalper